Андреас Крог (; 9 июля 1894, Осло, Швеция — 26 апреля 1964, Осло, Норвегия) — фигурист из Норвегии, серебряный призёр Олимпийских игр 1920 года, серебряный призёр чемпионата Европы 1914 года, четырёхкратный чемпион Норвегии (1912—1915, 1935 годов) в мужском одиночном катании, бронзовый призёр чемпионата Норвегии 1914 года в парном катании.

Спортивные достижения

Мужчины

Пары 
(с Астрид Нордшвен)

Ссылки 
 Андреас Крог (англ.) 

Фигуристы Норвегии
Фигуристы на летних Олимпийских играх 1920 года